Lisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lisjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Lisjön, Södermanland, sjö i Strängnäs kommun,  (5,19 ha)
Lisjön, Västmanland, sjö i Sala kommun, 
Lill-Lisjön, sjö i Sunne kommun,  (11,4 ha)
Stora Lisjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (1,39 km²)
Lisjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun och Vansbro kommun,  (40,3 ha)
Lisjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (13,9 km²)

Se även
Lisjö, bruk i Surahammars kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn